Nanxi peut désigner :
 la Nanxi, une rivière de la province chinoise du Zhejiang ;
 le xian de Nanxi, une subdivision administrative de la province du Sichuan en République populaire de Chine ;
 un ancien style d'opéra chinois en langue populaire, apparu au .

Homonymie
Homonymie de toponyme